Ґміна Ліпно може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Ліпно (Ліпновський повіт) — сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві
 Ґміна Ліпно (Лещинський повіт) — сільська ґміна у Великопольському воєводстві